Rokosowo ist der Name folgender Orte in Polen: 

 Rokosowo (Koszalin), deutsch Rogzow, Stadtteil der Stadt Koszalin in der Woiwodschaft Westpommern
 Rokosowo (Sławoborze), deutsch Rogzow, Ort in der Gmina Sławoborze in der Woiwodschaft Westpommern
 Rokosowo (Woiwodschaft Großpolen), Ort in der Woiwodschaft Großpolen